Arthur Bambridge – calciatore inglese
 Charles Bambridge – calciatore inglese
 Ernest Bambridge – calciatore inglese
 Luke Bambridge – tennista britannico